Die Open GDF Suez de Biarritz 2012 waren ein Tennisturnier für Damen in Biarritz. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2012 und fand vom 9. bis 15. Juli 2012 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2012
Tennisturnier in Biarritz